

Voci correlate
Campionato mondiale di scherma 1949
Campionato mondiale di scherma 1950
Campionato mondiale di scherma 1951

Collegamenti esterni